Linus Ullmark (né le  à Lugnvik en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lugnviks IF, il débute en senior avec le MODO Hockey dans l'Elitserien en 2012. Il est choisi au sixième tour, en cent-soixante-troisième position par les Sabres de Buffalo lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2012. En 2015, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Americans de Rochester, club ferme des Sabres dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  face aux Devils du New Jersey.

Le , il signe un contrat de quatre saisons avec les Bruins de Boston.

Le , il marque un but en cage vide face aux Canucks de Vancouver devenant le treizième gardien à marquer un but dans l'histoire de la LNH.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2008-2009 || Kramfors U18 || Suède U18 || 14 ||  ||  ||  || MIN || 54 || 3,93 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || Kramfors U18 || Suède U18 || 2 ||  ||  ||  || 824 || 11 || 5,5 ||  || 0 ||  || 2 ||  ||  || 120 || 7 || 3,5 ||  || 0 || 
|-
| 2009-2010 || MODO Hockey U18 || Suède U18 || 8 ||  ||  ||  || 120 || 26 || 3,22 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || MODO Hockey U18 || Suède U18 || 24 ||  ||  ||  || 484 || 51 || 2,2 ||  || 5 ||  || 2 ||  ||  || 103 || 6 || 3,49 ||  || 0 || 
|-
| 2010-2011 || MODO Hockey Jr. || Suède Jr. || 1 ||  ||  ||  ||  || 2 || 2 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || MODO Hockey Jr. || Suède Jr. || 25 ||  ||  ||  || 60 || 70 || 2,76 ||  || 1 ||  || 5 ||  ||  || 242 || 9 || 2,24 ||  || 1 || 
|-
| 2011-2012 || MODO Hockey || SHL || 3 ||  ||  ||  ||  || 8 || 3,24 || 89 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || MODO Hockey Jr. || Suède Jr. || 23 || 18 || 5 ||  || 148 || 46 || 2,04 ||  || 2 ||  || 5 || 4 || 1 ||  || 1 || 1,39 ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || Mora IK || Allsvenskan || 6 || 4 || 2 || 0 ||  || 12 || 2,1 || 90,4 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || MODO Hockey || SHL || 6 || 3 || 1 || 0 || 343 || 11 || 2,07 || 93,4 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 123 || 3 || 1,47 ||  || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 35 || 17 || 16 || 0 || 320 || 71 || 2,08 || 93,1 || 3 || 4 || 2 || 0 || 2 || 127 || 9 || 4,24 ||  || 0 || 
|-
| 2014-2015 || MODO Hockey || SHL || 35 || 12 || 20 || 0 ||  || 100 || 3,12 || 90,4 || 1 || 2 || 4 || 4 || 0 || 240 || 2 || 0,5 ||  || 2 || 
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 20 || 8 || 10 || 2 ||  || 49 || 2,6 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 28 || 10 || 16 || 0 ||  || 90 || 3,41 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 ||  || 3 || 3,06 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Americans de Rochester || LAH || 55 || 26 || 27 || 2 || 59 || 153 || 2,87 || 90,9 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 5 || 1 || 2 || 0 ||  || 8 || 2 || 93,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Americans de Rochester || LAH || 44 || 21 || 12 || 4 || 240 || 105 || 2,44 || 92,2 || 2 || 0 || 3 || 0 || 3 || 174 || 16 || 5,5 || 80 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 37 || 15 || 14 || 5 ||  || 109 || 3,11 || 90,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH || 34 || 17 || 14 || 3 ||  || 91 || 2,69 || 91,5 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 20 || 9 || 6 || 3 ||  || 49 || 2,63 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bruins de Boston  || LNH || 41 || 26 || 10 || 2 ||  || 95 || 2,45 || 91,7 || 1 || 4 || 2 || 0 || 2 || 115 || 8 || 4,16 || 86 || 0 || 0
|-
| 2022-2023 || Bruins de Boston || LNH ||  ||

Trophées et honneurs personnels

SHL 
2013-2014 : remporte le Trophée Honken.

LNH 
2022-2023 : participe au  Match des étoiles

Notes et références 

Naissance dans le comté de Västernorrland
Naissance en juillet 1993
Joueur international suédois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de repêchage de l'Avangard Omsk
Joueur du Mora IK
Joueur du MODO hockey
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bruins de Boston
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey